San Diego de Cabrutica peut désigner :

Toponymes

San Diego de Cabrutica : l'une des six divisions territoriales et statistiques dont l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de José Gregorio Monagas dans l'État d'Anzoátegui ;
 San Diego de Cabrutica : capitale de la paroisse civile de San Diego de Cabrutica de la municipalité de José Gregorio Monagas dans l'État d'Anzoátegui.

Homonymie de toponyme